Алая може да се отнася за:

 Алая Доун Джонсън
 Алая Атреиди

Вижте също 
 Алия (пояснение)